Oblak oder Obłąk ist der Familienname folgender Personen:
 Branko Oblak (* 1947), jugoslawischer Fußballspieler
 Jaka Oblak (* 1986), slowenischer Skispringer
 Jan Obłąk (1913–1988), polnischer römisch-katholischer Bischof von Ermland
 Jan Oblak (* 1993), slowenischer Fußballspieler
 Lenart Oblak (* 1991), slowenischer Biathlet
 Marijan Oblak (1919–2008), kroatischer römisch-katholischer Erzbischof von Zadar